Chianti (streek), een streek in de Italiaanse regio Toscane
 Chianti (wijn), een Toscaanse rode wijn